

Bologna I
Collegio elettorale di Bologna I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Bologna I – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Bologna I – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Bologna II
Collegio elettorale di Bologna II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Bologna II – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Bologna II – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Bologna III
Collegio elettorale di Bologna III – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Bologna III – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Bologna III - Imola – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Altri
Collegio elettorale di Bologna – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Bologna IV – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Bologna V – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Bologna - Borgo Panigale – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Bologna - Mazzini – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Bologna - Pianoro – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Bologna - San Donato – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Bologna Centro – collegio elettorale del Senato della Repubblica
Collegio elettorale di Bologna - Casalecchio di Reno – collegio elettorale del Senato della Repubblica